Nelke steht für:

 eine Blütenpflanze aus der Gattung der Nelken
 speziell die Gartennelke oder Landnelke
 die Gewürznelke, eine getrocknete Blütenknospe, siehe Gewürznelken-Baum
 eine Federstruktur der Rassetauben, siehe Schnabelnelke
 2S1 Nelke, Selbstfahrlafette sowjetischer Bauart

Die Nelke steht für:
 Die Nelke, ein Märchen der Brüder Grimm

Siehe auch:
 Nelken (Begriffsklärung)
 Nelkenmeister